

Sigle 

Le sigle MOSE ou l'acronyme Mose peut signifier :
 MOdulo Sperimentale Elettromeccanico (« module expérimental électromécanique »), un système de digues mobiles destiné à protéger la lagune de Venise.

Sciences humaines et sociales 
 Mose signifie Moïse en allemand et en suédois.
 Mosè signifie Moïse en italien.

Culture et société 

 Mose-Fantasia, une œuvre musicale composée par Niccolò Paganini ;
 Mosè in Egitto, un opéra italien en quatre actes de Gioachino Rossini.

Anthroponyme

Prénom

Pseudonyme 

 Mose, de son vrai nom Moïse Depond (1917-2003), dessinateur humoriste français.

Toponyme 

 Mose Ambrose, une localité de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada) ;
 Villaggio Mosè, une frazione de la commune d'Agrigente, en Sicile (Italie).